Grzegorzowice ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Grzegorzowice (Rudnik), deutsch Gregorsdorf, Dorf in der Gmina Rudnik in der Woiwodschaft Schlesien
 Grzegorzowice (Waśniów), Dorf in der Gmina Waśniów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Grzegorzowice Małe, Dorf in der Gmina Iwanowice in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Grzegorzowice Wielkie, Dorf in der Gmina Iwanowice in der Woiwodschaft Kleinpolen